Wewerka ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wewerka (* 1959), deutscher Verleger 
 Christian Wewerka (* 1961), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Helene Wewerka (1856–1883), tschechische Theaterschauspielerin
 Michael Wewerka (* 1938), deutscher Autor und Galerist
 Rudolf Wewerka (1889–1954), deutscher Bildhauer und Künstler
 Stefan Wewerka (1928–2013), deutscher Architekt, Designer und Künstler
 Stefanie Wewerka (* 1990), deutsche Fußballspielerin